Challapata (gemeente), gemeente in het Boliviaanse departement Oruro
 Challapata (plaats), hoofdplaats van de gemeente